Burn (energético)
Burn (programa) - de autoração de DVD
Ou ainda:
Burn! - filme italiano de 1969

Música
Burn (álbum) - da banda de rock britânica Deep Purple
Burn (canção de Ellie Goulding)
Burn (canção de Nine Inch Nails)
Burn (canção de Papa Roach)
Burn (canção de The Yellow Monkey)
Burn (canção de Usher)

Veja também
Burns

Desambiguação